El Chal puede referirse a:

 El Chal (sitio arqueológico): un yacimiento arqueológico maya en la República de Guatemala.
 El Chal (Petén): un municipio del departamento de Petén en la República de Guatemala.
 El Chal (rapero): cantante puertorriqueño de reguetón del dúo V.I.P. junto a Maso.